Arisa (pjevačica)
 Arisa (rijeka), rijeka u Venezueli